Toponímia: Lozano concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Biografies: 
 Alejandro Lozano Morales o Alexandre Lozano (La Toba, 1939 - Barcelona, 2003), artista, pintor i muralista espanyol
 Álvaro Lozano Rico (Petrer, 1980), pilot de motocròs valencià 
 Ángel Lozano Zorita (Salamanca, 1960), futbolista i entrenador castellà 
 Anthony Lozano o Choco Lozano, futbolista hondureny 
 Antonio Lozano (Arenas de San Pedro, Avila, 1853 - Saragossa, 1908), compositor i musicòleg 
 Antoni Lozano Pastor (Alginet, 1948) empresari agrari i polític valencià 
 Armando Lozano Sánchez (Motril, 1984), futbolista espanyol 
 Demetrio Lozano Jarque (Alcalá de Henares, 1975), jugador d'handbol espanyol 
 Israel Lozano 
 John Harold Lozano Prado (Cali, 1972), futbolista colombià que jugava de centrecampista 
 Josep Lozano i Lerma (Alginet, Ribera Alta, 1948), escriptor 
 Jovi Lozano-Seser (Ondara, 1979), periodista i escriptor valencià 
 Juan Lozano y Lozano (Jumilla, 1610-1679), eclesiàstic espanyol 
 Juan Lozano Ruiz (Cazorla, província de Jaén, 1901 - Valladolid, 1936), enginyer de camins, canals i ports i polític socialista espanyol
 Miguel Ángel Lozano Ayala, futbolista català 
 Miguel Lozano y Herrero (Jumella, Província de Múrcia, 1842 - Albacete, 1874), militar carlí 
 Oriol Lozano Farrán (1981, Sudanell), futbolista 
 Rafael Lozano Muñoz (Còrdova, 1970), boxejador espanyol 
 Raúl Lozano Marcos (Salamanca, 1977), futbolista castellà que ocupava la posició de migcampista 
 Urbà Lozano i Rovira (Alginet, 1967), escriptor valencià